

Persone 
 Hermann Junker – egittologo tedesco
 Leni Junker – atleta danese, velocista
 Mads Junker – calciatore danese
 Vasilij Vasil'evič Junker – esploratore russo

Altro 
 Junker – aristocrazia terriera della Prussia